Омоль:

 Омоль — город в Швеции;
 Омоль — коммуна в лене Вестра-Гёталанд в Швеции;
 Омоль (Омэль) — бог в мифологии коми.